Charlot ist der Titel einer Komödie von Voltaire (1767)

Charlot ist der Name folgender Personen

 französischsprachige Kurzform für Charles Chaplin

 Nachname:
 Louis Henri Jean Charlot (1898–1979), französischer Künstler
 Joseph Charlot (1827–1871), französischer Komponist
 Martin Charlot (* 1944), US-amerikanischer Maler

 Vorname:
 Charlot Strasser (1884–1950), Schweizer Psychiater und Schriftsteller

siehe auch
 Charlotte